Плантація — велике сільське господарське чи ферма у тропічних країнах

Плантація — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область